Чанга может означать:

 Чанга (народ) — народ в Северной Африке.
  — спиртной напиток в Кении.
 Чанга (приток Алатыря) — река в Мордовии.
 Чанга (приток Журавлёвой) — река в Томской области.